Čurgujska mikroregija (mađ. Csurgói kistérség) je mikroregija u Šomođskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 18 naselja.

Sjedište mikroregije je gradić Čurguj.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Izvori 

Čurgujska

Izvori